Whitelaw ist der Familienname folgender Personen:

 Billie Whitelaw (1932–2014), britische Schauspielerin
 Robert Henry Whitelaw (1854–1937), US-amerikanischer Politiker

Whitelaw ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Whitelaw (Kansas)
 Whitelaw (New York)
 Whitelaw (Wisconsin)